

Карамали — село, Іглінський район, Башкортостан
 Карамали — присілок, Чишминський район, Башкортостан